Pour les articles homonymes de Notre-Dame-de-Grâce (avec « Grâce » écrit au singulier), voir Notre-Dame-de-Grâce (homonymie)

Notre-Dame-de-Grâces (avec « Grâces » écrit au pluriel) peut désigner plusieurs édifices religieux, dont :

 Basilique Notre-Dame-de-Grâces de Bénévent, église monumentale du  située à Bénévent dans la province italienne de la Campanie. Elle est attachée à un monastère franciscain et a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale.
 Église Notre-Dame de Grâces du Chant d'Oiseau, située à Bruxelles, commune de Woluwe-Saint-Pierre
 Église Notre-Dame-de-Grâces de Cotignac, église catholique située à Cotignac dans le département français du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Basilique Notre-Dame-de-Grâces de Sardhana, édifice religieux catholique sis à Sardhana, Uttar Pradesh (Inde), qui fut construit en 1822 par la Begum Samru, princesse catholique de Sardhana.
 Église Notre-Dame de Grâces de Plusquellec, église située à Plusquellec, dans les Côtes d'Armor en France.

Voir aussi